Szwajcaria:
 Aarberg – miasto w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Aarberg – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Zobacz też:
 Arberg